Régis Rothenbühler (11 de outubro de 1970) é um ex-futebolista suíço.

Jogou durante a maior parte de sua carreira no Neuchâtel Xamax, onde teve duas passagens (1988-1993 e 1994-1999). Militou também por Servette, Lugano, ChiassoLuzern, Malcantone Agno e Biaschesi.

Encerrou sua carreira em 2006, no Fribourg.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Neuchâtel Xamax
Futebolistas do FC Lugano
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996